Zdětín può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Zdětín – comune del distretto di Mladá Boleslav, in Boemia Centrale
Zdětín – comune del distretto di Prostějov, nella regione di Olomouc